Denumirea de Novigrad se poate referi la următoarele locuri din Croația:
 Novigrad, oraș în cantonul Istria;
 Novigrad, comună în cantonul Zadar.